Miejscowości w USA:
 Palo Alto – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Palo Alto – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 Palo Alto (ang. Palo Alto Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Palo Alto (ang. Palo Alto County) – w stanie Iowa

Miejscowości w Meksyku:
 Palo Alto – miasto w stanie Aguascalientes, w gminie El Llano